Extinction (Star Trek), een aflevering van Star Trek: Enterprise
 Extinction (2015), een horrorfilm van Miguel Angel Vivas
 Extinction (2018), een sciencefictionfilm van Ben Young
 Extinction (album), een muziekalbum van Nausea
 Extinction Rebellion, organisatie

Zie ook
 Extinctie